Via Traiana Nova (Medio Oriente)
 Via Traiana Nova (Italia)